Larass oder Larraß ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Larass (* 1944), deutscher Journalist und Medienmanager
 Johann Larass (1830–1893), deutscher Gartenarchitekt
 Johannes Anton Larraß (1832–1908), sächsischer Offizier, zuletzt Generalleutnant der Armee
 Patricia Larraß (* 1989), deutsche Schlagersängerin